Barcelona: Facultat d'Informàtica de Barcelona, centre educatiu de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb seu a Barcelona.
 Música: Festival Internacional de Benicàssim, festival musical de caràcter anual celebrat a Benicàssim.